Schladitz steht für

 Schladitz (Rackwitz), eine devastierte Ortschaft im Tagebau Breitenfeld, die Flur gehört heute zu Rackwitz, Landkreis Nordsachsen, Sachsen
 Schladitz (Wiedemar), Ort innerhalb der Ortschaft Zwochau der Gemeinde Wiedemar, Landkreis Nordsachsen, Sachsen
 Neu-Schladitz, zu Rackwitz gehörige Siedlung, die nach der Umsiedlung der Einwohner von Schladitz (Rackwitz) entstand, Landkreis Nordsachsen, Sachsen

Schladitz ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Schladitz (* 1935), deutscher Gewerkschafter (FDGB) und Politiker (SED)